Paluca ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Paluca, (1911–1999), albanische Opernsängerin, siehe Marie Kraja
 Ndue Paluca (* 1966), albanischer Politiker

Paluca ist der Name folgender Orte:
 Paluca (Mexiko), mexikanische Ortschaft in der Gemeinde Tetela del Volcán

Siehe auch:
 Palucca
 Paluka